KUZ steht für:
 Kulturzentrum Mainz

Kuz ist der Familienname folgender Personen:
 Wolodymyr Kuz (1927–1975), sowjetischer Langstreckenläufer

kuz steht für:
 Kunza (ISO-639-3-Code), ursprüngliche Sprache der Lickan Antai in den andinen Oasen der Atacama-Wüste im Norden Chiles

Abkürzung